Armée de libération nationale peut faire référence à : 
 l'Armée de libération nationale (ALN) pendant la guerre d'Algérie ;
 l'Armée de libération nationale (ALN) du Maroc a été créée dans les années 1950 dans le but de libérer le pays de l'occupation française et espagnole ;
 l'Armée de libération nationale, en albanais  soit UÇK, souvent désigné UÇK-M, qui a pris part au conflit de 2001 en Macédoine ;
 l'Ejército de Liberación Nacional, une guérilla en Colombie ;
 l'Ejército de Liberación Nacional (Bolivie), la guérilla initiée par Che Guevara ;
 l'Irish National Liberation Army, en Irlande du Nord ;
 l'Armée de libération nationale, active en Libye de mai à .
l'Armée populaire de libération nationale grecque (ELAS), branche armée de la résistance communiste grecque durant la Seconde Guerre mondiale.
l'Armée populaire de libération nationale, nom officiel des Partisans communistes yougoslaves durant la Seconde Guerre mondiale.